Рейс 112 может иметь следующие значения:
 Рейс 112 Alitalia
 Рейс 112 Аэрофлота